Кневицкое сельское поселение — муниципальное образование в Демянском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — посёлок Кневицы.

География 
Территория сельского поселения расположена на юге центральной части Новгородской области, к северу от Демянска.

История 
Кневицкое сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
В посёлке Кневицы есть железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линии Бологое-Московское — Валдай — Старая Русса — Дно-1. Автодорога в Лычково.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Кневицкого сельского поселения 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Демянского района